Flåsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Flåsjön, Uppland, sjö i Värmdö kommun, 
Flåsjön, Värmland, sjö i Filipstads kommun och Hagfors kommun,  (3,96 km²)
Flåsjön, Dalarna, sjö i Vansbro kommun,  (36,1 ha)
Flåsjön, Bergs kommun, sjö i Bergs kommun,  (22,6 km²)
Flåsjön, Strömsunds kommun, sjö i Strömsunds kommun,  (110 km²)
Flåsjön, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (52,3 ha)
Övre Flåsjön, sjö i Bodens kommun,  (1,66 km²)

Se även
Flåsjöån, vattendrag i Strömsunds kommun

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn